Сезон 1993-94 у Першій хорватській футбольній лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Хорватії, що проходило між 20 серпня 1993 та 12 червня 1994 року. Став третім сезоном з моменту заснування турніру. Порівняно з попереднім сезоном кількість учасників турніру було збільшено з 16 до 18 команд. З наступного сезону кількість команд в елітному дивізіоні знову скорочувалася до 16, тому відразу чотири найслабших команди Першої ліги сезону 1993-94 вибували до Другої ліги, на зміну їм підвищення у класі отримували два представники другого за силою дивізіону хорватського футболу.

Переможцем турніру став сплітський «Хайдук», який лише на одне очко випередив столичний ФК «Загреб» та на два очки — тріумфатора попереднього чемпіонату, «Кроацію».

Турнірна таблиця

Результати матчів

Бомбардири 

Нападник «Кроації» Горан Влаович став найкращим бомбардиром сезону не в останню чергу завдяки п'яти голам, забитим ним 12 грудня 1993 року в грі проти «Пазинки» (загальний рахунок 10:1).

Посилання 
 Чемпіонат Хорватії 1993–94 на RSSSF  

1993-94
Хорватія
Хорватія
1993 у хорватському спорті
1994 у хорватському спорті